Герасимов Алексей Максимович (1904—1942) — советский энтомолог, лепидоптеролог.

Биография 
Родился в 1904 году в Санкт-Петербурге. Интерес к энтомологии появился ещё в ранней юности. Впервые стал собирать чешуекрылых в 1918—1919 годах при местном музее имени Н. М. Мартьянова в Минусинске (Южная Сибирь), под руководством энтомолога Кожанчикова В. Д. В период 1921—1923 годов принял участие в экспедициях в Саяны. С этим периодом связано его появление первой статьи по биологии и фаунистике птиц верхнего Енисея. В дальнейшем работал в Ленинграде при тогдашнем Зоологическом музее Академии Наук СССР. Здесь он начал изучение групп чешуекрылых. Поступает в Институт прикладной зоологии и фитопатологии, где оканчивает Высшие курсы прикладной зоологии и фитопатологии в 1930 году. Его первая печатная работа по энтомологии представляет описание представителя вредных Phycttinae (Pyralidae). Работая ассистентом в ИЗИФ, участвовал в экспедициях в Среднюю Азию (1926—1930) на летней практике, где занимался сбором чешуекрылых в мало исследованных областях этой территории. Данное обстоятельство вызвало его интерес к фауне чешуекрылых Средней Азии. В результате обработки сборов, им было опубликовано несколько работ по фауне чешуекрылых Средней Азии. В целом работал как фаунист, описывая виды из различных семейств, особенно минирующих чешуекрылых, избегая лишь дневных бабочек. С 1932 года приступил к реализации постановления фаунистической конференции об изучении личиночных фаз насекомых и, в частности, чешуекрылых — гусениц. С 1932 года приступил к систематическому изучению и диагностике гусениц. С 1937 года стал публиковать в большом числе работы по диагностике и морфологии гусениц. Особенно детально изучал кожные структуры гусениц и их хетотаксию. На протяжении более 15 лет создавал коллекцию чешуекрылых кабинета систематики Института прикладной зоологии и фитопатологии. Научный сотрудник ЗИН Академии Наук СССР (1932—1935); старший научный сотрудник (1941—1942), к. б. н. (1934). Автор 29 научных работ. Погиб зимой 1942 года во время эвакуации из блокадного Ленинграда.

Литература 
 Кожанчиков И. В. Памяти Алексея Максимовича Герасимова (1904—1942). Энтомологическое обозрение. Т. 30. 1948. № 1—2. Стр. 165—167

Энтомологи СССР